

Cinema
La La Land – film del 2016 diretto da Damien Chazelle

Musica
La La Land – album del 1995 dei Ed Hall
La La Land – album del 2007 dei Wax Fang
La La Land – album del 2010 dei Plants and Animals 
La La Land – singolo del 2008 di Demi Lovato
La La Land – colonna sonora dell'omonimo film